Hans Eriksson je lahko:

 Hans Eriksson (atlet)
 Hans Eriksson (hokejist, rojen 1932)
 Hans Eriksson (hokejist, rojen 1940)
 Hans Eriksson (hokejist, rojen 1955)
 Hans Eriksson (igralec)
 Hans Eriksson (kanuist)
 Hans Eriksson (slikar)